Тусен може да се отнася за:
 Жан-Филип Тусен (р. 1957), белгийски писател
 Франсоа Доминик Тусен Лувертюр (1743-1803), хаитянски военачалник